Александр Дмитриевич:

 Александр Дмитриевич (княжич владимирский), старший из двоих сыновей великого князя владимирского Дмитрия Александровича. Умер в 1292
 Александр Дмитриевич (князь ростовский), сын ростовского князя Дмитрия Борисовича. Родился в 1286.